( « Étoile du comté de Down ») est une ballade irlandaise. Les paroles ont été écrites par Cathal McGarvey, un poète irlandais du début du .

Partition et paroles

Auteur et composition 
L'auteur de  est Cathal McGarvey.

La musique sur laquelle ces paroles sont chantées est un traditionnel irlandais, utilisée comme support de nombreuses chansons ; la plus connue d'entre elles est . Néanmoins, c'est surtout  qui a rendu l'air célèbre.

À son tour, la musique de cette chanson a inspiré d'autres chants postérieurs, notamment de Loreena McKennitt.

Différentes versions 
Une des premières versions enregistrées de  est chantée par John McCormack. The Clancy Brothers, , Van Morrison et The Chieftains, The High Kings, The Pogues, , Orthodox Celts, The Dubliners l'ont également interprétée.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des ballades irlandaises

Ballade
Chanson irlandaise